Ива́н Капе́лли (, род. 24 мая 1963 года, Милан) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, где выступал на протяжении девяти сезонов. Чемпион Европы Формулы-3 1984 года. Победитель международного чемпионата Формулы-3000 1986 года.

Биография 
В 1982 году дебютировал в итальянской Формуле-3, на следующий год выиграл девять гонок в итальянской Формуле-3 и стал чемпионом. В 1984 году выиграл европейский чемпионат Формулы-3 и через год дебютировал в Формуле-3000. В 1986 году стал победителем международного чемпионата Формулы-3000. Параллельно с выступлениями в Формуле-3000 в 1985-86 годах провёл три гонки в чемпионате мира Формулы-1, ни в одной не добрался до финиша. В 1987 году подписал контракт основного пилота с командой Формулы-1 «Марч», в первом своём полном сезоне в чемпионате набрал только одно очко.

Ситуация изменилась, когда к сезону 1988 года новый конструктор «Марча» Эдриан Ньюи подготовил модель автомобиля 881 с улучшенной аэродинамикой, которая позволила команде бороться за высокие места на финише. На этой машине Капелли дважды приезжал на подиум в сезоне 1988 года, а по итогам сезона занял седьмое место. Однако попытка дальнейшей модернизации автомобиля оказалась провальной: в 1989 году на автомобиле «Марч CG-891» Капелли финишировал лишь два раза в 16 гонках, не попав в зачётную зону. В 1990 году он едва не выиграл Гран-при Франции: за три круга до финиша его обошёл Ален Прост. В 1992 году Капелли пригласили в команду Феррари, но его выступление оказалось ужасным, он набирал всего 3 очка за весь сезон, не поднялся выше пятого места на финише и за две гонки до конца чемпионата был заменён на Николу Ларини. В 1993 году перешёл в команду Джордан, но также был уволен уже после двух безуспешных стартовых гонок чемпионата. После ухода из Формулы-1 выступал в различных гонках кузовных и спортивных автомобилей.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
! Tyrrell
! Tyrrell 014
! Renault
! 

! 17
! 3
|-
!
! AGS
! AGS JH21C
! Motori Moderni
! 

! -
! 0
|-
!
! March
! March 871
! Cosworth
! 

! 19
! 1
|-
!
! March
! March 881
! Judd
! 

! 7
! 17
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| March
! March 881
! Judd
!rowspan=2| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan=2| 30
!rowspan=2| 0
|-
! March CG-891
! Judd
|
|

|-
!
! Leyton House
! Leyton House CG901
! Judd
! 

! 10
! 6
|-
!
! Leyton House
! Leyton House CG911
! Ilmor
! 

! 18
! 1
|-
!
! Ferrari
! Ferrari F92A
! Ferrari
! 

! 13
! 3
|-
!
! Jordan
! Jordan 193
! Hart
! 

! -
! 0
|}

Ссылки 
 Статистика выступлений
 

Родившиеся 24 мая
Родившиеся в 1963 году
Родившиеся в Милане
Автогонщики Италии
Чемпионы Международной Формулы-3000
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, выступавшие на AGS
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Leyton House
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Jordan
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Италии